James Mallory ist der Name folgender Personen:

* James Patrick Mallory (* 1945), US-amerikanischer Sprachwissenschaftler und Archäologe
 James Russell Mallory (1916–2003), kanadischer Jurist und Hochschullehrer